Марк Гартіґен (, 15 жовтня 1977, Летбридж, Альберта) — канадський хокеїст, нападник ризького «Динамо».

Біографія 
В НХЛ грав за клуби «Атланта Трешерс», «Коламбус Блю Джекетс», «Анахайм Дакс», «Детройт Ред Вінгз». У складі «Анахайма» і «Детройта» він виграв по одному Кубку Стенлі в 2007 і 2008 роках. Втім, в обох клубах він не мав стабільного місця в складі і грав переважно в фарм-клубах (7 ігор в переможному сезоні за «Анахайм», з них 1 в плей-офф Кубку Стенлі, 27 — за «Детройт», з яких 4 в плей-офф Кубку Стенлі).

В АХЛ виступав за «Чикаґо Вулвз», «Сирак'юз Кранч», «Портленд Пайретс», «Гранд-Рапідс Гріфінс».

У сезоні 2008/09 виступав за клуб КХЛ «Динамо» Рига. У сезоні 2009/10 Марк виступав за ЦСКА в КХЛ. У міжсезоння повернувся до ризького «Динамо».

Статистика

Примітки

Посилання 
 Інтерв'ю з Марком Гартіґеном. 
 Профіль Марка Гартіґена на hockeydb.com 

Уродженці Летбриджа
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти «Динамо» (Рига)
Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Портленд Пайретс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти ЦСКА (Москва)
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Хокеїсти «Лінчепінга»